J78 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Murcia